Турнір проводився вперше. Він отримав ліцензію тільки на 2021 рік. 

Титул виграли Гейлі Баптіст та Кейті Макнеллі, здолавши в фіналі пару Еллен Перес / Сторм Сендерс з рахунком 6–7(4–7), 6–4, [10–6]. Для Баптіст це перший титул.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Тур WTA 2021
2021 MUSC Health Women's Open – 2